BIR (Berliner Innenring) – okrężna linia kolejowa w Berlinie
 BIR – oznaczenie na tablicach rejestracyjnych powiatu Birkenfeld w Niemczech

Zobacz też:
 Bhir
 Bier
 Birr